Jüdendorf bezeichnet mehrere Orte

Jüdendorf, Ortsteil von Steigra, Sachsen-Anhalt
Přítkov, Ortsteil von Proboštov, Okres Teplice, Tschechien
Židovice, Ortsteil von Jablonné v Podještědí, Okres Liberec, Tschechien